Gogol peut être :

Sciences 
 Gogol est le nombre 10100 (un 1 suivi de 100 zéros).

Personnalités 
 Nicolas Gogol est un écrivain russe d'origine ukrainienne du .
 Ostap Gogol († 1679) est un colonel cosaque et hetman d'Ukraine de la rive droite, ancêtre présumé de Nicolas Gogol selon la tradition familiale.
 Gogol Premier est un chanteur punk, figure de proue de Gogol Premier et la Horde, groupe de punk français.

Musique 
 Gogol Bordello est un groupe de musique punk, aux États-Unis.

Fiction 
 Le général Gogol est un personnage fictif des films de James Bond. Il est interprété par Walter Gotell.
 Gogol est une série de films sur Nicolas Gogol.
 Le docteur Gogol, est un personnage du roman policier Les Mains d'Orlac, de l'écrivain français Maurice Renard.

Toponyme           
 Gogol, un village polonais de Silésie.

Homonymie de patronyme